Gouras ist der Familienname der folgenden Personen:

 Minos Gouras (* 1998), deutsch-griechischer Fußballspieler
 Pavlos Economou-Gouras (1897–1991), griechischer Diplomat und Politiker
 Yannis Gouras (1771–1826), griechischer Militärführer